В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1982, який належав до категорії гран-прі, Яннік Ноа здобув титул, у фіналі перемігши Матса Віландера 6-4, 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

 Яннік Ноа (Чемпіон)
 Матс Віландер (фінал)
 Андрес Гомес (1-ше коло)
 Чіп Гупер (2-ге коло)

 Едді Діббс (2-ге коло)
 Марк Діксон (2-ге коло)
 Павел Сложил (2-ге коло)
 Віктор Печчі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors